Джонатан Тисдалл (; род. 26 августа 1958, Буффало) — норвежский шахматист, гроссмейстер (1993) и журналист американского происхождения.

Трёхкратный чемпион Норвегии (1987, 1991 и 1995).

В составе сборной Норвегии участник 4-х Олимпиад (1988, 1992—1996) и 2-х командных чемпионатов Европы (1989—1992).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США
Шахматисты Норвегии